Dmitrij Wiktorowicz Wasiljew (ros. Дмитрий Викторович Васильев; ur. 26 grudnia 1979 w Ufie) – rosyjski skoczek narciarski, reprezentant klubu Lokomotiw Ufa, w zawodach krajowych reprezentant Baszkortostanu. Były rekordzista Rosji w długości skoku narciarskiego, brązowy medalista uniwersjady w 1999, wielokrotny zimowy i letni mistrz Rosji.

W reprezentacji Rosji występuje od 1997 roku. Pierwsze punkty do klasyfikacji Pucharu Świata zdobył w 1999 roku w Kuopio. W sezonie 2000/2001 zajął drugie miejsce w jednym z konkursów Pucharu Świata, jednak krótko później został zdyskwalifikowany na dwa lata za stosowanie środków dopingujących. Po powrocie w 2003 roku, Wasiljew zajmował czterokrotnie miejsca w czołowej trzydziestce PŚ. W sezonie 2004/2005 trenerem rosyjskiej kadry A został Wolfgang Steiert, za czasów którego Wasiljew zaczął regularnie punktować w PŚ. W marcu 2005 roku na Letalnicy ustanowił rekord Rosji wynoszący 228 metrów.

W 2006 roku, podczas pierwszego konkursu skoków na igrzyskach olimpijskich w Turynie Dmitrij Wasiljew prowadził po pierwszej serii. W drugiej serii oddał jednak krótszy skok i ostatecznie został sklasyfikowany na dziesiątym miejscu.

W sezonie 2006/2007 po raz drugi w karierze stanął na podium zawodów Pucharu Świata. W łącznej klasyfikacji zajął 11. miejsce. W sezonie 2007/2008 zajął 18. pozycję w końcowej klasyfikacji Pucharu Świata. W kolejnym sezonie sześciokrotnie stawał na podium zawodów pucharowych, w tym dwukrotnie podczas Turnieju Czterech Skoczni (Oberstdorf i Bischofshofen – 3. miejsca), w którym zajął 5. lokatę. Na tym samym miejscu ukończył zmagania Pucharu Świata. W sezonie 2009/2010 dwukrotnie uplasował się w pierwszej dziesiątce zawodów PŚ – 9. miejsce w Engelbergu i 7. w Bischofshofen, a ponadto w konkursie drużynowym w Ruce zajął czwarte miejsce. W kolejnych dwóch sezonach osiągał niższe miejsca i tylko raz uplasował się w czołowej dziesiątce indywidualnego konkursu Pucharu Świata – 6 stycznia 2012 w Bischofshofen był ósmy. W 2011 roku w Ruce stanął na najniższym stopniu podium zawodów drużynowych.

15 lutego 2015 oddał najdłuższy w historii skok (254 m), jednak nie zdołał go ustać. Miało to miejsce na Vikersundbakken w Vikersund. Dzień wcześniej, skacząc 233,5 m, poprawił rekord Rosji Dienisa Korniłowa, który przetrwał do 11 grudnia 2020.

Życie prywatne 
Dmitrij Wasiljew urodził się 26 grudnia 1979 roku w rosyjskiej Ufie, gdzie nadal mieszka. Ukończył Uralską Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu (oddział w Sterlitamaku). Jego pierwszym trenerem był Ramil Abrarow.

Jest żonaty, nie ma dzieci. W kręgach jego zainteresowań są samochody i czytanie książek.

Przebieg kariery

Początki 
Pierwsze skoki Wasiljew oddał w ósmym roku życia. Od 1990 za namową działaczy lokalnego klubu narciarskiego trenował kombinację norweską. Nie lubił jednak biegów, przez co od 1993 roku uprawia wyłącznie skoki narciarskie.

Na imprezie mistrzowskiej debiutował w 1997 roku. Wystąpił na mistrzostwach świata juniorów w kanadyjskim Canmore. 12 lutego Rosjanin startował w konkursie drużynowym, w którym jego ekipa zajęła ostatnie 16. miejsce. Wasiljew miał jedną z najgorszych not spośród wszystkich zawodników – 97 pkt. (oddał skoki na 58,5 i 64,5 m). Trzy dni później wziął udział w zawodach indywidualnych, w których zajął 59. miejsce po skokach na 71 i 62 m.

W sezonie 1996/1997 zadebiutował w zawodach Pucharu Kontynentalnego. 30 marca 1997 zajął 30. miejsce w Ruce, zdobywając tym samym pierwszy punkt do klasyfikacji tego cyklu. 6 kwietnia w Rovaniemi zajął 38. miejsce.

W kolejnym sezonie wystąpił tylko w dwóch konkursach PK w Garmisch-Partenkirchen, które miały miejsce w styczniu 1998. W obu był poza pierwszą trzydziestką. Latem 1998 roku wystąpił w Letniej Grand Prix. Startował w kwalifikacjach do czterech konkursów, jednak ani razu nie dostał się do zawodów głównych.

Kolejne występy 

27 listopada 1998 roku wystąpił w kwalifikacjach do konkursu Pucharu Świata w Lillehammer. Po skoku na 89,5 m zajął 50. miejsce i nie awansował do konkursu głównego. W kwalifikacjach rozegranych dwa dni później Rosjanin uplasował się jedno miejsce niżej. Tej zimy Wasiljew tylko raz zakwalifikował się do konkursu głównego Pucharu Świata. Wyczynu tego dokonał tuż przed 47. Turniejem Czterech Skoczni w Harrachovie, w którym zajął 47. miejsce po skoku na 93,5 m. Pod koniec stycznia wziął udział w Uniwersjadzie w słowackim Popradzie, która była jego jedyną w karierze. W konkursie indywidualnym zajął szóste miejsce ex aequo z Shinichiro Saito. W konkursie drużynowym zdobył brązowy medal.

21 lutego 1999 roku na dużej skoczni w Ramsau Dmitrij Wasiljew zadebiutował w zawodach o mistrzostwo świata w skokach narciarskich. Zajął wówczas 39. pozycję z notą 64,7 punktu. Dwa dni później zajął 10. miejsce w konkursie drużynowym, zaś 26 lutego na skoczni normalnej został sklasyfikowany na 60. miejscu.

Debiut Wasiljewa w konkursie głównym Letniej Grand Prix miał miejsce 14 sierpnia 1999 na Tremplin du Praz w Courchevel. Rosjanin zajął wówczas 23. miejsce. Był to jedyny występ Rosjanina w tej edycji Grand Prix. W związku z tym zdobył osiem punktów, co dało mu 44. miejsce w końcowej klasyfikacji turnieju.

W sezonie 1999/2000 skoczek z Ufy zaczął regularnie punktować w Pucharze Świata. W pierwszym konkursie w Kuopio nie zdobył co prawda punktów (32. miejsce), jednak w dniu następnym zajął 18. miejsce w jednoseryjnym konkursie. W Val di Fiemme i Zakopanem nie kwalifikował się do zawodów, udało mu się to w pierwszym konkursie Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie, w którym osiągnął 24. miejsce. W kolejnych zawodach turnieju kończył zmagania po pierwszej serii. Łącznie Wasiljew zgromadził 346,8 punktów i był 37. zawodnikiem klasyfikacji generalnej. Punkty PŚ Rosjanin zdobywał w Sapporo (12. miejsce), Hakubie (28. miejsce), Willingen (20. i 30. miejsce), Iron Mountain (25. miejsce) i Lahti (27. miejsce). W klasyfikacji generalnej tego sezonu sklasyfikowany na 42. miejscu. W mistrzostwach świata w lotach osiągnął 24. pozycję po skokach na 128, 140 i 169,5 m.

Sezon 2000/2001 i dyskwalifikacja 
Pierwszy występ w Letniej Grand Prix 2000 Dmitrij Wasiljew zaliczył 6 sierpnia 2000 roku na skoczni w Hinterzarten, gdzie zajął dziesiąte miejsce. Sześć dni później na Alpenarena w Villach uplasował się na 25. pozycji. 14 sierpnia w Courchevel Rosjanin został sklasyfikowany na dziewiątym miejscu. Łącznie zdobył 61 punktów i uplasował się na 24. miejscu. Inauguracyjny konkurs zimowego sezonu Rosjanin ukończył na 44. pozycji w Kuopio. Tydzień później na tej samej skoczni zajmował 21. i 8. miejsce (najlepszy dotychczasowy wynik w karierze Wasiljewa). Turniej Czterech Skoczni rozpoczął od 24. pozycji w Oberstdorfie. W Garmisch-Partenkirchen Wasiljew po raz pierwszy w karierze stanął na podium. W swojej parze pokonał Toniego Nieminena, skacząc 122,5 m. W drugiej serii uzyskał 122 m, jedynie Noriaki Kasai uzyskał wyższą notę w tym konkursie.

W lutym 2001 roku Dmitrij Wasiljew jako pierwszy skoczek narciarski w historii został zdyskwalifikowany za stosowanie środków dopingujących. Zgodnie z informacjami podanymi przez Rosyjski Związek Narciarski, pobrana 4 stycznia 2001 roku (po konkursie Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku) próbka była pozytywna. Niedozwolony środek stosowany przez Wasiljewa to Diuretika, która służy do szybkiego zrzucenia wagi. Diuretika może także maskować zażywanie sterydów anabolicznych. Jego karencja trwała dwa lata, w związku z tym wyniki uzyskane przez rosyjskiego skoczka od 4 stycznia 2001 roku zostały anulowane. W tym czasie Wasiljew nie mógł startować w zawodach międzynarodowych (dyskwalifikacja nie obejmowała natomiast zawodów krajowych, gdyż skoczek z Baszkortostanu zdobywał medale na mistrzostwach Rosji w 2001 i 2002 roku).

Powrót 
Pierwszy występ międzynarodowy po dyskwalifikacji, Dmitrij Wasiljew zaliczył 6 stycznia 2003 roku na Skoczni im. Paula Ausserleitnera w Bischofshofen podczas ostatniego konkursu Turnieju Czterech Skoczni. Zajął wówczas 44. miejsce. Dwanaście dni później na Wielkiej Krokwi w Zakopanem Rosjanin ponownie był 44. 19 stycznia na tej samej skoczni został sklasyfikowany na 34. pozycji. Pierwsze punkty Pucharu Świata w sezonie 2002/2003 Dmitrij Wasiljew zdobył 23 stycznia w Hakubie, gdzie był szesnasty. 25 stycznia na skoczni Ōkurayama w Sapporo uplasował się na 21. miejscu, a dzień później był 29. 1 lutego na Kulm w Tauplitz Wasiljew pierwszy raz w karierze wystąpił w konkursie głównym PŚ na skoczni mamuciej. Zdobył wówczas 42. pozycję i nie zakwalifikował się do drugiej serii konkursu. Udało mu się to jednak nazajutrz na tej samej skoczni, kiedy był 26. i zdobył pięć punktów Pucharu Świata. W PŚ Wasiljew pojawił się jeszcze tylko w Willingen. 8 lutego Rosjanin zajął 33. miejsce, zaś do konkursu rozegranego 9 lutego nie zakwalifikował się. W końcowej klasyfikacji Pucharu Świata 2002/2003 uzyskał 32 punkty i zajął 53. miejsce wśród 84 sklasyfikowanych skoczków.

W pierwszym konkursie skoków na mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym 2003 w Val di Fiemme, 22 lutego na skoczni K-120, Dmitrij Wasiljew został sklasyfikowany na 32. miejscu po skoku na odległość 114 metrów. 28 lutego w konkursie o mistrzostwo świata na skoczni K-95 Wasiljew skoczył 83,5 metra i zajął 49. miejsce, wyprzedzając tylko Christopha Kreuzera.

Pierwszy występ w Pucharze Świata 2003/2004 Wasiljew zaliczył 14 grudnia 2003 roku w Titisee-Neustadt. Zajął wówczas 21. miejsce, co dało mu dziesięć punktów do klasyfikacji. W konkursach zaliczanych do Turnieju Czterech Skoczni Wasiljew tylko raz awansował do finałowej serii. Miało to miejsce 1 stycznia w Ga-Pa, w którym był 25.. Dwa dni później na Bergisel w Innsbrucku uplasował się na 37. miejscu. 17 stycznia na Wielkiej Krokwi w Zakopanem Rosjanin zajął 33. miejsce. Był to ostatni występ w indywidualnym konkursie Pucharu Świata 2003/2004. Do końca sezonu startował w kwalifikacjach, jednak ani razu nie awansował do konkursu głównego. W końcowej klasyfikacji Pucharu Świata zajął 59. miejsce, ex aequo ze Stefanem Thurnbichlerem.

21 lutego 2004 Wasiljew wystąpił w indywidualnym konkursie o mistrzostwo świata w lotach narciarskich na Letalnicy w Planicy, gdzie oddał tylko jeden skok. Nie zdołał bowiem zakwalifikować się do dalszej części rywalizacji. Po skoku na odległość 147 metrów zajął 32. miejsce z notą 119,4 punktu. 22 lutego w konkursie drużynowym, wraz z Dienisem Korniłowem, Aleksiejem Siłajewem i Dmitrijem Ipatowem zajął siódme miejsce, wyprzedzając trzy reprezentacje narodowe: Polskę, Czechy oraz Białoruś. Wasiljew uzyskał odległości równe 195 i 191,5 m, dzięki czemu zajął 26. miejsce w nieoficjalnej klasyfikacji indywidualnej tego konkursu.

W inaugurującym sezon 2004/2005 konkursie Pucharu Świata w Ruce, Wasiljew zajął 35. miejsce. Kolejne występy Wasiljewa miały miejsce podczas Turnieju Czterech Skoczni. W pierwszym z tych konkursów, na skoczni w Oberstdorfie zajął 10. miejsce, w kolejnych był 19., 22. i 16. zawodnikiem. Łącznie uzyskał 12. miejsce w generalnej klasyfikacji. 8 stycznia w drużynowym konkursie PŚ w Willingen Wasiljew wraz z Ildarem Fatkullinem, Dmitrijem Ipatowem i Dienisem Korniłowem zajął czwarte miejsce, przegrywając tylko z reprezentacjami: Niemiec, Finlandii i Austrii. Następnego dnia w indywidualnej rywalizacji na tej samej skoczni Wasiljew był 16.. 15 stycznia na Kulm w Tauplitz Rosjanin był 17., a dzień później 15. 23 stycznia w Titisee-Neustadt zajął 26. lokatę. 11 lutego podczas konkursu na skoczni we włoskim Pragelato, został sklasyfikowany na dwunastym miejscu.

W pierwszym indywidualnym konkursie mistrzostw świata w skokach narciarskich 2005 w Oberstdorfie, Rosjanin zajął 23. miejsce na skoczni normalnej, ex aequo z Janem Maturą. Dzień później w konkursie drużynowym na tej samej skoczni, Wasiljew wraz z Dienisem Korniłowem, Ildarem Fatkullinem i Dmitrijem Ipatowem zajął piąte miejsce, przegrywając tylko z reprezentacjami: Austrii, Niemiec, Słowenii i Finlandii, a bezpośrednio wyprzedzając reprezentację Polski. 25 lutego w indywidualnym konkursie na skoczni K-120 został sklasyfikowany na 22. miejscu. Dzień później w konkursie drużynowym wraz z pozostałymi reprezentantami Rosji zajął szóste miejsce. W ramach Turnieju Nordyckiego 2005 wystąpił jedynie w pierwszym konkursie w Lahti, gdzie odpadł po pierwszej serii.

Po konkursach o mistrzostwo świata oraz konkursach zaliczanych do klasyfikacji Turnieju Nordyckiego, Wasiljew wystartował w dwóch konkursach na Letalnicy w Planicy. 19 marca zajął 27. miejsce, a dzień później był dwunasty. W łącznej klasyfikacji Pucharu Świata zdobył 163 punkty, co dało mu 29. miejsce.

Sezon olimpijski i poolimpijski 
W pierwszym indywidualnym konkursie LGP 2005, rozegranym 7 sierpnia w Hinterzarten, Dmitrij Wasiljew zajął 31. miejsce. Był to jego pierwszy konkurs LGP od niemal pięciu lat. Sześć dni później w Einsiedeln Rosjanin uplasował się na 33. pozycji. 14 sierpnia we francuskim kurorcie Courchevel, Wasiljew był dwunasty, tym samym zdobył pierwsze w sezonie punkty do klasyfikacji Letniej Grand Prix. 27 sierpnia na Wielkiej Krokwi w Zakopanem był 25.. Cztery dni później w Predazzo zajął czwarte miejsce, przegrywając z Jakubem Jandą, Andreasem Küttelem i Wolfgangiem Loitzlem. W ostatnim konkursie zaliczanym do klasyfikacji Grand Prix, 3 września w Bischofshofen Dmitrij Wasiljew był ósmy. Łącznie zdobył 110 punktów, dzięki czemu zajął piętnaste miejsce w końcowej klasyfikacji Letniej Grand Prix.

Sezon 2005/2006 w Pucharze Świata w skokach narciarskich Wasiljew rozpoczął 10 grudnia podczas konkursu na dużej skoczni w Harrachovie, zajął wówczas trzynaste miejsce. Następnego dnia na tym samym obiekcie był 36. 18 grudnia na skoczni w szwajcarskim Engelbergu Rosjanin uplasował się na 16. miejscu.

W Turnieju Czterech Skoczni Dmitrij Wasiljew zajął 14. miejsce. W pierwszym z konkursów, 29 grudnia na Schattenbergschanze zajął jedenaste miejsce. 1 stycznia 2006 na skoczni w Garmisch-Partenkirchen był czternasty. Dwa dni później na Bergisel Wasiljew zajął dziewiętnastą pozycję. Podczas ostatniego konkursu w Bischofshofen był 24.. W całym Turnieju zdobył łącznie 952,9 punktów, o 128,6 mniej od zwycięzców – Janne Ahonena i Jakuba Jandy. 14 stycznia 2006 skoczek z Ufy po raz drugi w karierze wystartował w mistrzostwach świata w lotach narciarskich. Na skoczni Kulm w Tauplitz zajął szesnaste miejsce. Oddał skoki na odległości równe: 188, 190, 170 i 177 m, co dało mu łącznie 673,5 punktu. W konkursie drużynowym ekipa rosyjska w składzie: Ildar Fatkullin, Dmitrij Ipatow, Dienis Korniłow, Dmitrij Wasiljew, zajęła siódme miejsce.

W pierwszym konkursie po Turnieju Czterech Skoczni i mistrzostwach świata w lotach narciarskich, 28 stycznia na Wielkiej Krokwi, reprezentant Rosji został sklasyfikowany na 17. miejscu, a dzień później był 13.

12 lutego 2006 roku podczas konkursu o mistrzostwo olimpijskie na normalnej skoczni w Pragelato Wasiljew zajął dziesiąte miejsce. Po pierwszej serii zawodów prowadził z przewagą 1,5 punktu nad drugim w klasyfikacji – Janne Ahonenem.

Sześć dni później, podczas konkursu o mistrzostwo olimpijskie na skoczni K-125 Rosjanin zajął 17. miejsce. 20 lutego wraz z Dienisem Korniłowem, Dmitrijem Ipatowem i Ildarem Fatkullinem zajął ósme miejsce w drużynowym konkursie olimpijskim.

Po igrzyskach w Turynie Wasiljew wystąpił w konkursach zaliczanych do Turnieju Nordyckiego. Trzykrotnie znalazł się w czołowej dziesiątce zawodów, z czego najwyżej został sklasyfikowany 7 marca 2006 roku w Kuopio, gdzie zajął czwarte miejsce. W konkursach kończących sezon – 18 i 19 marca 2006 roku w Planicy Wasiljew był 20. i 26. W końcowej klasyfikacji Pucharu Świata 2005/2006 Dmitrij Wasiljew zajął 22. miejsce, zdobywając 350 punktów.

W pierwszym konkursie LGP 2006 na skoczni w Hinterzarten uplasował się na 19. miejscu. W następnych zmaganiach na skoczni Trampolino dal Ben w Predazzo zajął osiemnastą lokatę. 14 sierpnia w Courchevel był 29.. Na Wielkiej Krokwi w Zakopanem zanotował 35. miejsce i nie zdobył punktów LGP. 9 i 10 września na dużej skoczni w Hakubie był szósty i osiemnasty. W Klingenthal uplasował się na 34. miejscu. W ostatnich zawodach w Oberhofie był poza trzydziestką. W klasyfikacji generalnej turnieju zajął 32. miejsce, zdobywając 80 punktów.

Sezon 2006/2007 Dmitrij Wasiljew rozpoczął od jedenastej pozycji na skoczni w Ruce. 2 grudnia w Lillehammer Wasiljew uplasował się na trzynastej pozycji. 16 grudnia w Engelbergu Rosjanin zajął siódme miejsce. Dzień później na tej samej skoczni skoczek z Ufy został sklasyfikowany na 15. pozycji.

W Turnieju Czterech Skoczni Wasiljew zajął dziesiąte miejsce. 30 grudnia 2006 podczas pierwszego z turniejowych konkursów na Schattenbergschanze w Oberstdorfie Rosjanin zajął 23. miejsce. 1 stycznia 2007 podczas konkursu na skoczni w Garmisch-Partenkirchen był czternasty, trzy dni później osiągnął 12. pozycję w Innsbrucku. 7 stycznia w ostatnim spośród czterech konkursów Turnieju Czterech Skoczni w Bischofshofen był czwarty, przegrywając z Gregorem Schlierenzauerem, Andersem Jacobsenem i Simonem Ammannem. Wasiljew uzyskał wówczas 269,1 punktu po skokach na 133,5 i 136 metrów. W łącznej klasyfikacji zdobył 848,8 punktu, o 113,1 mniej od zwycięzcy – Andersa Jacobsena.

13 stycznia w Vikersund, w pierwszym konkursie PŚ po Turnieju Czterech Skoczni zajął 14. miejsce. 27 stycznia na skoczni w Oberstdorfie Wasiljew był piąty, przegrywając tylko z Adamem Małyszem, Thomasem Morgensternem, Michaelem Uhrmannem i Gregorem Schlierenzauerem. Następnego dnia na tej samej skoczni zajął szóste miejsce. 3 lutego w Titisee-Neustadt Dmitrij Wasiljew zajął piąte miejsce, a dzień później po raz drugi w karierze stanął na podium, przegrywając tylko z Adamem Małyszem i Gregorem Schlierenzauerem. 7 lutego na skoczni w Klingenthal zajął siódmą lokatę. Trzy dni później na skoczni w Willingen uplasował się na 16. miejscu. W trakcie Turnieju Nordyckiego zajmował miejsca w czołowej trzydziestce zawodów, a w końcowej klasyfikacji osiągnął dziewiątą pozycję (piątym zawodnikiem był wtedy Dmitrij Ipatow).

Podczas pierwszego konkursu ostatniego weekendu sezonu w Planicy, Wasiljew zajął 30. miejsce i zdobył jeden punkt do klasyfikacji Pucharu Świata. Dzień później, czyli 24 marca, był 23.. W ostatnim konkursie sezonu został sklasyfikowany na 28. miejscu. Łącznie w sezonie zdobył 603 punkty do klasyfikacji Pucharu Świata. Dało to 13. miejsce w końcowej klasyfikacji.

Sezony 2007/2008 i 2008/2009 
14 sierpnia w Courchevel Dmitrij Wasiljew zajął 18. miejsce i był to jego pierwszy indywidualny start w Letniej Grand Prix 2007. Dwa dni później na skoczni w Pragelato uplasował się na 11. miejscu. Kolejne punkty Rosjanin zdobył 25 sierpnia w drugim konkursie na Wielkiej Krokwi, uplasował się wtedy na dwudziestej pozycji i zdobył 11 punktów. W przedostatnich zawodach cyklu Grand Prix 2007, 3 października w Oberhofie Wasiljew zajął 15. miejsce. Trzy dni później w Klingenthal był 17.. W całym cyklu Grand Prix zgromadził 78 punktów, dzięki czemu zajął 29. miejsce.

Sezon 2007/2008 Pucharu Świata w skokach narciarskich Wasiljew rozpoczął od startu w zawodach drużynowych w Ruce, w których wraz z Pawłem Karielinem, Dmitrijem Ipatowem i Dienisem Korniłowem zajął ósme miejsce. 1 grudnia w pierwszych w sezonie indywidualnych zawodach, również na skoczni w Ruce, Rosjanin uplasował się na dwunastym miejscu. W następny weekend poleciał na zawody w Trondheim, jednak upadł podczas skoku i doznał kontuzji kolana. Uraz okazał się jednak niegroźny i na starcie pojawił się w Engelbergu (22 i 23 grudnia). Dwukrotnie zdobywał punkty za 23. i 19. miejsce. W 56. Turnieju Czterech Skoczni zajął najwyższe w karierze piąte miejsce. W dwóch pierwszych konkursach zajmował 13. miejsce. W pierwszym konkursie w Bischofshofen osiągnął czwarte miejsce (do trzeciego Simona Ammanna stracił 2,3 pkt.), zaś w drugim konkursie był na siódmej pozycji. Z łączną notą 977,5 pkt. Rosjanin był piąty, tracąc do czwartego Adama Małysza 2,4 pkt..

Po TCS zdobył punkty w drugim konkursie w Val di Fiemme (14. lokata). 20 stycznia 2008 zajął czwarte miejsce w jednoseryjnym konkursie na mamuciej skoczni w Harrachovie. Pokonali go wtedy Janne Ahonen, Tom Hilde i Anders Jacobsen (ostatni z nich wyprzedził Rosjanina o trzy punkty). 27 stycznia był dziesiąty w kolejnym jednoseryjnym konkursie w Zakopanem. Punktował w Sapporo (18. i 28. pozycja). Przed mistrzostwami świata w lotach pojawił się na starcie w Willingen, indywidualnie był 26., zaś w konkursie drużynowym osiągnął czwartą pozycję (za Norwegią, Finlandią i Austrią).

W lutym 2008 roku Rosjanin po raz trzeci w karierze wystartował w mistrzostwach świata w lotach narciarskich. Na Heini-Klopfer-Skiflugschanze w Oberstdorfie startował indywidualnie i drużynowo. Nie przeszedł jednak kwalifikacji po skoku na 167,5 m. Do awansu do konkursu głównego zabrakło mu jedynie 0,4 pkt. (o tyle wyprzedził go Antonín Hájek). W konkursie drużynowym zajął piąte miejsce, Wasiljew miał jednak najniższą notę spośród rosyjskich skoczków – 312 pkt. (oddał skoki na 165,5 i 179,5 m). Wasiljew ukończył sezon na 18. miejscu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata z dorobkiem 288 punktów.

Sezon letni 2008, skoczek z Ufy rozpoczął od konkursu drużynowego w Hinterzarten, w którym Rosjanie zajęli dziewiąte miejsce. W konkursie indywidualnym był dwudziesty siódmy. Najwyższe miejsce w trakcie tego sezonu osiągnął w Klingenthal, gdzie ukończył zawody na ósmym miejscu. Punktował jeszcze w Courchevel (17. miejsce), Zakopanem (25. miejsce) i dwukrotnie w Hakubie (24. i 22. miejsce). Zdobyte przez niego 72 punkty dały łącznie 29. miejsce – takie samo jak przed rokiem.

Sezon 2008/2009 Wasiljew rozpoczął 29 listopada od 34. miejsca w Ruce. Tego samego dnia wystąpił w jednoseryjnym konkursie drużynowym, w którym wraz z Pawłem Karielinem, Dienisem Korniłowem i Ilją Roslakowem zajął czwarte miejsce (w nieoficjalnej klasyfikacji indywidualnej Wasiljew był trzeci).

W Trondheim plasował się dwukrotnie w dziesiątce (8. i 9. miejsce), w Pragelato punktował tylko w pierwszym konkursie (15. miejsce), w drugim zajął czwarte od końca 58. miejsce. W Engelbergu dwukrotnie zdobywał punkty za 10. i 12. pozycje. 57. Turniej Czterech Skoczni rozpoczął od trzeciego miejsca w konkursie w Oberstdorfie. Simon Ammann, zwycięzca tego konkursu, wyprzedził Rosjanina o dwa punkty (między nimi znalazł się jeszcze Wolfgang Loitzl). W Ga-Pa i Innsbrucku dwukrotnie był dziewiąty, zaś w Bischofshofen ponownie stanął na najniższym stopniu podium, przegrywając z tymi samymi zawodnikami co w Oberstdorfie. W łącznej klasyfikacji turnieju zajął najwyższe w karierze piąte miejsce ze stratą 75,6 pkt. do zwycięzcy Wolfganga Loitzla.

W PŚ w Zakopanem zajął siódme miejsce w pierwszym konkursie i czwarte w drugim (do trzeciego Simona Ammanna stracił jednak niemal 9 punktów). W próbie przedolimpijskiej na obiekcie w Whistler również plasował się w czołowej dziesiątce (6. i 8.). W trzech konkursach indywidualnych rozgrywanych w ramach FIS Team Tour plasował się najwyżej na szóstym miejscu na mamucie w Oberstdorfie. Na drugim stopniu podium stanął natomiast w konkursie drużynowym na tym samym obiekcie. Pawieł Karielin, Dienis Korniłow, Ilja Roslakow i Dmitrij Wasiljew przegrali jedynie z drużyną Finlandii.

21 lutego 2009 w pierwszym konkursie mistrzostw świata w Libercu, Dmitrij Wasiljew osiągnął 10. miejsce po skokach na 94,5 i 98,5 m. 27 lutego zajął siódme miejsce w rozgrywanym w trudnych warunkach atmosferycznych jednoseryjnym konkursie na skoczni dużej. Dzień później w konkursie drużynowym, wraz z Pawłem Karielinem, Dienisem Korniłowem i Ilją Roslakowem zajął dziewiąte miejsce, kończąc zawody po pierwszej serii konkursu. Turniej Nordycki rozpoczął od trzeciego miejsca w Lahti (za Schlierenzauerem i Ammannem). W Kuopio zajął 14. miejsce, choć po pierwszej serii plasował się na siódmej lokacie. W Lillehammer Wasiljew prowadził na półmetku zawodów, ostatecznie przegrał jednak o ponad 13 punktów z Harrim Ollim. Ostatni konkurs turnieju w Vikersund również zakończył na podium, tym razem na jego trzecim stopniu (podobnie jak w Lahti został wyprzedzony przez Schlierenzauera i Ammanna), choć plasował się na 10. miejscu po pierwszym skoku. W klasyfikacji generalnej uplasował się na najlepszym w karierze czwartym miejscu z notą 1086,9 pkt., tracąc do trzeciego Ammanna niespełna dziewięć punktów. Na zakończenie sezonu zdobył trzecie miejsce w pierwszym konkursie indywidualnym w Planicy (za Schlierenzauerem i Małyszem) oraz trzecie miejsce w konkursie drużynowym, w obu rozegrano tylko jedną serię.

W trakcie całego sezonu Wasiljew był osiemnastokrotnie w pierwszej dziesiątce zawodów indywidualnych konkursów PŚ, w tym sześciokrotnie na podium. Po raz pierwszy w karierze stawał na podium zawodów drużynowych. Ukończył sezon na najwyższym w karierze piątym miejscu z dorobkiem 845 punktów, również najwyższą lokatę zajął w klasyfikacji Pucharu Świata w lotach, w której był szósty. Wasiljew wystąpił również w trzech konkursach Letniej Grand Prix 2009. 12 sierpnia zajął 20. miejsce w Pragelato, dwa dni później był 33. w Courchevel. W październiku osiągnął 24. lokatę w Klingenthal. Z 18 punktami na koncie uplasował się na 57. miejscu.

Kontuzja przed Vancouver i powrót 
Sezon olimpijski Rosjanin rozpoczął od czwartego miejsca w zawodach drużynowych i od 36. miejsca w zawodach indywidualnych. W kolejnych pięciu indywidualnych konkursach Wasiljew punktował za każdym razem, zajmując odpowiednio: 18., 20. (Lillehammer), 9., 12. i 18. miejsce (Engelberg). Odpadł w kwalifikacjach w pierwszym konkursie TCS, w kolejnych plasował się na 19., 16. i 7. miejscu, by finalnie zająć w całym turnieju 24. miejsce. Przed konkursem w Ga-Pa rosyjski skoczek został okradziony:

Po TCS brał udział w lotach narciarskich na skoczni Kulm, jednak podczas jednego ze skoków treningowych zaliczył upadek i został przewieziony do szpitala w Bad Aussee. Opuścił szpital tego samego dnia, jednak w zawodach nie wystąpił. Miał pojawić się na starcie w Zakopanem, jednak i tam nie zasiadł na belce startowej. Miał problemy z kolanem, na początku lutego wziął udział w przedolimpijskim zgrupowaniu kadry rosyjskiej w Lillehammer, jednak tam ponownie upadł i został kontuzjowany. Z powodu urazu nie wziął udziału w igrzyskach olimpijskich w Vancouver i pauzował przez niecałe osiem miesięcy. W Pucharze Świata Wasiljew został sklasyfikowany na 28. miejscu z dorobkiem 151 punktów.

Do kadry narodowej dołączył w przedsezonowym zgrupowaniu w Klingenthal (listopad 2010), a na międzynarodowych arenach pojawił się w zawodach Pucharu Kontynentalnego w Rovaniemi. 8 grudnia 2010 zajął 37. miejsce po skoku na 87 m. W kolejnym konkursie PK w Vikersund zdobył pięć punktów za 26. miejsce. W trzech kolejnych konkursach PK punktował tylko raz, był 29. w konkursie w tureckim Erzurum. Mimo to został wybrany do reprezentowania Rosji w 59. Turnieju Czterech Skoczni, jednak za każdym razem odpadał w kwalifikacjach. Po TCS ośmiokrotnie startował w konkursach indywidualnych PŚ, punkty zdobył w jednym konkursie w japońskim Sapporo (28. miejsce). W pierwszym konkursie mistrzostw świata w Oslo,  Dmitrij Wasiljew zajął 39. miejsce na skoczni normalnej po skoku na 86 m. Wystąpił także w konkursach drużynowych na skoczni normalnej i dużej – na obu zajmował wraz z drużyną dziewiąte miejsce. Nie startował potem w PŚ, z dorobkiem trzech punktów uzyskał 75. miejsce ex aequo z Thomasem Diethartem i Ilją Roslakowem.

Ciąg dalszy kariery 
w LGP 2011 Rosjanin wystąpił tylko w zawodach w Klingenthal, w których zajął 46. miejsce po skoku na 118,5 m. W inaugurującym sezon 2011/2012 jednoseryjnym konkursie drużynowym PŚ w Ruce, Wasiljew zajął trzecie miejsce. Jak się później okazało, był to jego najlepszy wynik tej zimy, potem nie zbliżył się do podium zarówno w konkursach indywidualnych, jak i drużynowych. W przeciągu całego sezonu punkty PŚ zdobywał w ośmiu z 21 startów. Czynił to kolejno w: Lillehammer (20. pozycja), Garmisch-Partenkirchen (23. miejsce), Innsbrucku (15. miejsce), Bischofshofen (8. miejsce, najlepszy jego indywidualny wynik tej zimy), Bad Mitterndorf (28. miejsce), Willingen (24. miejsce), Trondheim (27. miejsce) i Oslo (28. miejsce). 84 punkty dały mu 39. miejsce w łącznej klasyfikacji.
Na mistrzostwach świata w lotach narciarskich w 2012 roku, skoczek z Baszkortostanu wystąpił zarówno indywidualnie jak i drużynowo. Na Vikersundbakken zajął indywidualnie 34. miejsce po skoku na 186 m. W konkursie drużynowym Rosjanie odpadli po pierwszej serii zajmując dziewiąte miejsce (Wasiljew skoczył 179,5 m).

Latem 2012 skakał tylko w sierpniowych zawodach w Hinterzarten, w którym był 39. zawodnikiem konkursu. Dzień wcześniej, tj. 18 sierpnia, znalazł się w składzie na drużynowy konkurs mieszany, w którym Rosjanie zajęli ostatnie 12. miejsce. Zimowy period 2012/2013 Wasiljew rozpoczął od nietypowego konkursu, jakim był mieszany konkurs drużynowy PŚ, pierwszy tego typu w historii. Rosjanie zajęli w Lillehammer 11. miejsce. W pierwszym konkursie indywidualnym nie wystąpił w ogóle (odpadł w kwalifikacjach), zaś w drugim zajął 42. miejsce. Lepiej wypadł w następnych zawodach w Ruce, w którym osiągnął najlepszy wynik w sezonie. W indywidualnym konkursie zajął drugie miejsce, przegrywając jedynie o 0,7 pkt. z Severinem Freundem. Było to jego pierwsze podium od 20 marca 2009 roku. Kolejne punkty zdobył w drugim konkursie w Engelbergu (21. miejsce). W TCS Wasiljew zajął siódme miejsce w łącznym zestawieniu. W Oberstdorfie zajął czwarte miejsce (za Andersem Jacobsenem, Gregorem Schlierenzauerem i Severinem Freundem). W Ga-Pa ukończył zawody na szóstym miejscu, z kolei w Innsbrucku uplasował się na 30. miejscu, choć po pierwszej serii był na 12. miejscu (w drugiej serii oddał najkrótszy skok całych zawodów – 106 m). Na zakończenie turnieju zdobył siódme miejsce w Bischofshofen. Przed mistrzostwami świata wystąpił jeszcze w pięciu konkursach PŚ, za każdym razem punktując (najlepsze wyniki – piąte miejsce w pierwszym konkursie w Sapporo i siódme miejsce w Wiśle).

Mistrzostwa świata w Val di Fiemme Wasiljew rozpoczął od 28. miejsca na skoczni normalnej. W drużynowym konkursie mieszanym Rosjanie zajęli dziewiąte miejsce. Skakał także w konkursie na skoczni dużej, zajął jednak 36. miejsce. W drużynowym konkursie Rosjanie zajęli dziewiąte miejsce i nie awansowali do drugiej serii. W tym sezonie skakał jeszcze w PŚ w Kuopio (16. miejsce), Trondheim (26. miejsce) i Oslo (14. miejsce). Na koniec sezonu zajął 22. miejsce z dorobkiem 372 punktów.

Sezon letni 2013 skoczek rosyjski rozpoczął od występów w Niżnym Tagile. 14 września zdobył 5 punktów za 26. miejsce, dzień później był dziewiąty. Wynik ten poprawił jeszcze w Ałmaty, gdzie w pierwszym konkursie zajął szóste miejsce (w drugim konkursie był 12.). Punktował jeszcze w Klingenthal (18. miejsce). W klasyfikacji łącznej został sklasyfikowany na 27. miejscu z dorobkiem 109 punktów. Starty zimowe Rosjanin rozpoczął od 10. miejsca w konkursie drużynowym i 18. miejsca w jednoseryjnym konkursie indywidualnym w Klingenthal. W zawodach w Ruce zajął ósme miejsce, zaś w drugim konkursie w Lillehammer był na dziesiątym miejscu. Były to jego najlepsze wyniki w PŚ w tym sezonie. W konkursach Turnieju Czterech Skoczni odpadał w kwalifikacjach. Jego kolejny start miał miejsce niemal miesiąc później w Willingen. W pierwszym konkursie odpadł w kwalifikacjach, w drugim był na 49. miejscu.

Przed igrzyskami borykał się z kontuzją pleców, jednak ostatecznie Rosjanin wystartował na igrzyskach. 15 lutego 2014 roku podczas konkursu o mistrzostwo olimpijskie na dużej skoczni w Soczi Wasiljew zajął 26. miejsce po skokach na 130,5 m i 144,5 m. Jego drugi skok (nieustany) był najdalszym podczas olimpijskich zawodów. W zawodach drużynowych Rosjanie odpadli po pierwszej serii, zajmując dziewiąte miejsce (Wasiljew skoczył 123,5 m). Do końca sezonu wziął udział w siedmiu konkursach PŚ, zdobywając punkty w trzech (23. miejsce w Falun, 16. miejsce w Lahti i 22. miejsce w Trondheim). Łącznie w PŚ zajął 40. miejsce ze 115 punktami na koncie. 14 marca 2014 roku wystąpił jeszcze na mistrzostwach świata w lotach narciarskich. Skoczek z Ufy wystąpił w zawodach indywidualnych – jedynej rozegranej konkurencji na tym czempionacie. Po skokach na 197 i 175 m zajął ósme miejsce z notą 350,2 pkt..

Na początku maja 2014 roku Rosjanin przeszedł kolejną w swojej karierze operację kolana. Do treningów powrócił kilka tygodni później, jednak w periodzie letnim nie startował w zawodach międzynarodowych. Sezon zimowy 2014/2015 Rosjanin rozpoczął od występu w rodzimym Niżnym Tagile. Zajmował tam 16. i 17. miejsce. W 63. Turnieju Czterech Skoczni zajął 15. miejsce w klasyfikacji generalnej (924,9 pkt.). We wszystkich konkursach zajmował podobne miejsca. W pierwszym konkursie był 23., zaś w kolejnych zajmował 22., 16. i 21. miejsce. Najlepszy wynik w PŚ osiągnął na mamucie w Vikersund, gdzie zajął szóste miejsce po skokach na 225,5 i 219,5 m. W kwalifikacjach do drugiego konkursu w Vikersund Rosjanin oddał nieustany skok na odległość 254 m – jest to najdalszy skok oddany w historii tej dyscypliny (stan po sezonie 2018/2019). Ponadto był na szesnastym miejscu w Innsbrucku i Willingen. Były to jego najlepsze wyniki w PŚ w tym sezonie. Zdobył łącznie 145 punktów i zakończył sezon na 34. miejscu.

Na mistrzostwach świata w Falun zawodnik rosyjski wystąpił w trzech konkurencjach. Na obiekcie normalnym Wasiljew był 40. (84,5 m). W konkursie na dużej skoczni uplasował się na 21. miejscu po skokach na 115,5 i 125 m. Skakał też w konkursie drużynowym, w którym ekipa rosyjska zajęła siódme miejsce.

2015/2016 
Zima na przełomie lat 2015 i 2016 była dla Wasiljewa głównie okresem rehabilitacyjnym. We wrześniu 2015 roku wystąpił jeszcze w dwóch konkursach LGP rozegranych w rosyjskim mieście Czajkowski. 5 września zajął 11. miejsce, zaś następnego dnia poprawił się o dwie lokaty. Zdobył w tych dwu konkursach 53 punkty, które dały mu 45. miejsce w generalnym zestawieniu. Na początku października 2015, podczas przedsezonowego zgrupowania w Soczi, doszło u Rosjanina do odnowienia urazu więzadła krzyżowego. Dima był operowany i przeszedł trwającą około trzy miesiące rehabilitację. Do treningów powrócił w styczniu 2016. Tej zimy wystąpił w dwóch konkursach Pucharu Kontynentalnego w Czajkowskim. 12 marca zajął 31. miejsce po skoku na 118,5 m. W drugim konkursie uplasował się na trzynastym miejscu (118,5 i 142 m). Były to jego jedyne międzynarodowe starty w tym sezonie.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty D. Wasiljewa na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty D. Wasiljewa na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Drużynowo

Starty D. Wasiljewa na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Willingen Five

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Planica 7

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Titisee-Neustadt Five

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych LPK chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LPK chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
stan po zakończeniu sezonu 2020/2021

Mistrzostwa Rosji

Zimowe mistrzostwa Rosji

Letnie mistrzostwa Rosji

Sprzęt narciarski 
Dmitrij Wasiljew skacze na nartach firmy Fischer, używa butów marki Adidas i wiązań Win Air.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Rosyjscy olimpijczycy
Rosyjscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1979
Ludzie urodzeni w Ufie
Rosyjscy sportowcy ukarani za doping
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Skoczkowie narciarscy ukarani za doping
Byłe Artykuły na Medal